

Cinema 
 The Stranger (1918), filme norte-americano de 1918 dirigido por Arvid E. Gillstrom
 The Stranger (1946), filme americano de 1946 dirigido por Orson Welles e estrelado por Edward G. Robinson
 The Stranger (1987), filme de 1987 estrelado por Bonnie Bedelia e Ricardo Darín
 The Stranger (1995), filme de 1995 estrelado por Kathy Long e Andrew Divoff
 The Stranger (1999), filme de 1999 estrelado por William Atherton e Jordi Caballero
 The Stranger (2010), filme de 2010 dirigido por Robert Lieberman e estrelado por Steve Austin 
 The Strangers

Outros 
 The Stranger (álbum), álbum de 1977 do cantor e compositor Billy Joel
 The Stranger (jornal), jornal publicado em Seattle, Washington

Ver também
 O Estrangeiro

Desambiguação